Кишма́хов — фамилия. Известные носители:
 Кишмахов, Назир Мурадинович (1987) — российский дзюдоист.
 Кишмахов, Руслан Мухадинович (1979) — российский дзюдоист.